Příjmení Dutka nese více různých osobností:

 Edgar Dutka (* 1941) – český vysokoškolský učitel, scenárista, režisér a spisovatel
 Eva Dutková (* 1921) – česká a československá politička
 Olga Dutková – česká muzikoložka a sbormistryně
 Stanislav Dutka (* 1949) – slovenský rozhlasový sportovní komentátor, moderátor a redaktor

Externí odkazy